Gilgal – biblijne miasto, pierwsza stolica Izraela, na miejscu pierwszego obozowania Izraelitów po przekroczeniu rzeki Jordan,
 Gilgal – kibuc położony w samorządzie regionu Bika’at ha-Jarden, w Dystrykcie Judei i Samarii, na Zachodnim Brzegu.
 Gilgal – w wierzeniach ruchu świętych w dniach ostatnich neficki wojskowy żyjący w IV wieku n.e.